Бернинчес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 35,20 км². Население — 93 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Гвадалахары